Das Wort asch-Scharqiyya (arabisch: , deutsch: „Die Östliche“) bezeichnet:

Geographisch
 eine Verwaltungseinheit in Ägypten, siehe Gouvernement asch-Scharqiyya
 eine Provinz in Saudi-Arabien, siehe Provinz asch-Scharqiyya
 zwei Gouvernements in Oman, siehe Schamal asch-Scharqiyya und Dschanub asch-Scharqiyya
 eine ehemalige Provinz in Sudan, siehe Kassala (Bundesstaat)

Sonstiges
 einen privaten Fernsehsender in Irak, siehe asch-Scharqiyya (Fernsehsender)